Amyl (scheikunde), ongemalen zetmeel
 Amyl (rivier), een rivier in Siberië